Choisir peut faire référence à :

Organisations 
 Choisir la cause des femmes, une ONG militant pour la dépénalisation de l'avortement
 Choisir la vie, une ONG pro-vie

Presse 
 Choisir, revue jésuite

Musique 
 Choisir, album de Patrick Fiori